Okręty US Navy o nazwie USS "Blue Jacket":
 Pierwszy "Blue Jacket" (1854) był kliprem zbudowanym w East Boston, Massachusetts.
 Drugi "Blue Jacket" (T-AF-51) był okrętem magazynowym (ang. stores ship) typu Alstede, który był w służbie w latach 1950-1970.

Blue Jacket